Верещагин Антон Сергеевич (род. 23 ноября 1979, г. Ленинград, РСФСР, СССР) — российский художник-мультипликатор, режиссёр анимации, писатель, продюсер. Режиссёр-постановщик и шоураннер анимационного сериала Джинглики, который в апреле 2019 стал доступен на крупнейших международных платформах Netflix и Amazon Prime. Автор (совместно с Чунаевым С.Л.) детской приключенческой книги "Время легенд. Киносказки" (издательство Рипол Классик). Книга вышла в сентябре 2022 года. Автор, режиссер и художественный руководитель мобильной игры Magic High Academy компании Social Quantum.

Биография 
В 2002 году окончил Санкт-Петербургскую Академию Гражданской авиации по специальности руководитель производства. На 4 курсе академии увлекается компьютерной графикой и анимацией. По окончании академии устраивается на работу в российско-американскую студию компьютерной графики и анимации Kenjitsu, где становится ведущим художником и руководителем проектов. После ухода из Kenjitsu, сотрудничает с американским каналом Cartoon Network в области перевода популярных рисованных сериалов в формат трехмерной графики (Looney Tunes). Участвует в разработке зарубежных и отечественных компьютерных игр.

В 2003 году поступает в Санкт-Петербургский университет кино и телевидения на кафедру режиссуры, по специальности режиссёр анимации и компьютерной графики, мастерская Владимира Ефимова.

В 2004 году открывает в Санкт-Петербурге студию анимации и компьютерной графики diForma, которая занимается производством первых трехмерных рекламных роликов с анимационными персонажами, созданием компьютерных игр и анимационных сериалов для зарубежных студий. Эта студия объединяла молодых людей, которые хотели делать первую качественную анимацию в России. diForma активно сотрудничает с русско-американской компанией Saber Interactive над созданием компьютерной игры TimeShift.

В 2008 году Антон принимает решение закрыть студию diForma и переезжает в Москву, где активно развивается российская индустрия анимации. Возглавляет анимационное производство в компании Глюкоза Продакшн, которая начинает работает над созданием полнометражного анимационного фильма Савва. Сердце Воина. За 3 года работы в Глюкоза Продакшн Антону и его команде удается совершить настоящий художественно-технологический прорыв в индустрии российского анимации. Активно занимается разработкой и внедрением инновационных инструментов и методов в анимационном производстве.

В 2012 году присоединяется к проекту Джинглики. Подготовительный период проходит в Санкт-Петербурге. Выводит проект на новый художественный уровень — сериал является одним из лучших в своем сегменте.

В 2014 году проект был успешно продан российскому холдингу Open Alliance, который открывает компанию Open Alliance Media.

С 2014 по 2018 год Антон является шоураннером и режиссёром-постановщиком анимационного сериала Джинглики, который моментально завоевывает признание международного анимационного сообщества.

С 2005 года активно занимается преподавательской деятельностью: курсы подготовки художников-аниматоров при студии diForma, курс лекций и семинаров Технология кино в Государственном Университете Управления, читает лекции в Санкт-Петербургском Государственном Университете Кино и Телевидения, там же возглавляет аттестационную комиссию в 2017 и 2018 году, проводит многочисленные мастер-классы, вебинары, семинары.

Семья 
Состоит в браке с поэтессой и писательницей Аминой Верещагиной (в девичестве Цушба, род. 22 апреля 1989 в с. Лыхны Гудаутского района Абхазская АССР, СССР) с 2011 года. Имеет двоих детей — дочери Кьяра Верещагина (род. 6 июня 2013 в г. Санкт-Петербурге, Россия) и Миа Верещагина (род. 11 сентября 2017 в г. Москва, Россия).

Работы

Игры

Книги

Анимация

Награды и фестивали

2018 
 Номинация на Japan Prizeв категории Лучшее образовательное медиа для дошкольников (Джинглики), Токио, Япония
 Номинация в категории «Лучший ТВ-сериал» (Джинглики) на Международном фестивале анимационных фильмов TOFUZI, Батуми, Грузия
 Конкурсная программа XVI Международного кинофестиваля Меридианы Тихого (Джинглики), Владивосток, Россия
 Конкурсная программа (Джинглики) Международного конкурса аудиовизуального контента Fan Chile, Сантьяго, Чили
 Конкурсная программа (Джинглики) Международного фестиваля анимационных фильмов для детей и молодежи Constantine’s Gold Coin, Ниш, Сербия
 Конкурсная программа (Джинглики) Международного фестиваля анимационных фильмов Golden Kuker — Sofia, София, Болгария
 Конкурсная программа (Джинглики) Seoul Guro International Kids Film Festival, Сеул, Республика Корея
 Лучшая 3D-Графика (Джинглики) на Фестивале анимации и развлечений для детей и родителей Мультимир
 Конкурсная программа (Джинглики) Международного фестиваля анимационного кино Supertoon, Шибеник, Хорватия
 Главный приз Открытой премьеры (Джинглики) Открытого российского фестиваля анимационного кино, Суздаль, Россия
 Приз Фортуна (Джинглики) Открытого российского фестиваля анимационного кино, Суздаль, Россия

2017 
 Премия Cyber Sousa Award Golden Prize за Лучший зарубежный анимационный сериал (Джинглики) на Xiamen International Animation Festival, Сямынь, Китай
 Лучшая режиссура (Джинглики) в категории Международная анимация на Международном кинофестивале Кино и Ты, Мариуполь, Украина
 Лучший анимационный короткометражный фильм (Джинглики) на Международном кинофестивале детского кино в Сан-Диего, Сан-Диего, США
 Лучший анимационный фильм (Джинглики) на Международном кинофестивале Отцы и дети, Москва, Россия
 Лучший анимационный сериал (Джинглики) на Международном кинофестивале Дитятко, Харьков, Украина
 Номинация на Magnolia Awards (Джинглики) в категориях Лучшая анимация и Лучшая режиссура на Международном фестивале кино и телевидения в Шанхае, Шанхай, Китай
 Номинация на Nickelodeon Kids' Choice Awards в категории Любимый мультфильм российских зрителей (Джинглики)
 Номинация в категории «Лучший ТВ-сериал» (Джинглики) на Международном фестивале анимационных фильмов TOFUZI, Батуми, Грузия
 Конкурсная программа (Джинглики) Международного фестиваля анимационных фильмов для детей и молодежи Constantine’s Gold Coin, Ниш, Сербия
 Конкурсная программа (Джинглики) Международного фестиваля анимационного кино Supertoon, Шибеник, Хорватия
 Конкурсная программа (Джинглики) в категории SICAF TV & Commisioned Международного фестиваля мультфильмов и анимации SICAF, Сеул, Корея
 Конкурсная программа (Джинглики) VI Московского Фестиваля Российского кино Будем жить, Москва, Россия
 Конкурсная программа (Джинглики) Фестиваля Российского Кино «Окно в Европу», Выборг, Россия
 Конкурсная программа (Джинглики) Международного фестиваля короткометражного анимационного кино Animax SkopjeFest, Скопье, Македония

Примечания

Ссылки

Интервью 
 Большое интервью с режиссёром "Джингликов" Антоном Верещагиным для Tlum.ru
 Интервью Антона Верещагина для портала mediajobs.ru
 Рынок российской анимации. Интервью Антона Верещагина для радио MediaMetrics
 Интервью Антона Верещагина для премии На благо мира
 Интервью для журнала Кинобизнес Сегодня
 Интервью для Клуба Аниматоров
 Интервью для mir3D о работе над фильмов «Савва. Сердце война»

Статьи 
 Индустрия кино побывала на студии, снимающей мультсериал Джинглики
 The Russian Animated Series ‘Jinglekids’ Aims For Ambitious Visuals With A Small Team

Вебинары, мастер-классы 
 Вебинар: Анимация «Джингликов»

Режиссёры России
Режиссёры-постановщики России
Продюсеры России
Продюсеры XXI века
Кинематографисты России
Кинематографисты XXI века